Slovo basák může znamenat:

 Subwoofer – basový reproduktor s basreflexovým akustickým obvodem
 slangový výraz označuje jakýkoliv basový reproduktor v jakékoliv reproduktorové soustavě
 Baskytarista – hráč na basovou kytaru

příjmení osob
 Vladislav Basák (1926–?) – český fotbalový brankář

Související články 
 Basista